La notion générale de l'état est la disposition dans laquelle se trouve une personne, une chose ou une affaire.

 En grammaire, un verbe d'état relie le sujet à une qualité qui lui est propre.
 Dans le domaine de la gravure, l'état est une impression qui peut être différente de l'état définitif, au delà duquel il n'y a plus de modification.

Administration et gestion 
En sciences de gestion, un état est un inventaire :
 en gestion immobilière un état des lieux, d'où des  ;
 en informatique Un état est un document présentant des données organisées dans une base en vue de leur présentation ;
 l'état est un élément d'un patron de conception comportemental utilisé en génie logiciel.

Droit et politique

Entité politique 
État (avec une majuscule) : entité politique régissant un territoire délimité et une population donnée (souvent amalgamé avec le mot pays). 
 État sert également à désigner l'ensemble des pouvoirs publics ou, au contraire, le Gouvernement et/ou l'Administration centrale.
 Dans les pays à structure fédérale, les « États » sont des subdivisions du territoire qui bénéficient d'une assez grande autonomie et possédant certains pouvoirs de gouvernement.
 Les États composent le Commonwealth d'Australie.
 Les États des États-Unis sont une subdivision du territoire des États-Unis
 Les États de l'Inde forment une République fédérale. Ce pays comporte également des territoires de l'Union directement administrés par le gouvernement central.
 Aux Pays-Bas, les états provinciaux (provinciale staten) sont aujourd'hui encore les assemblées élues par le peuple des provinces et les états généraux le parlement du Royaume des Pays-Bas.

Signification ou situation juridique 
 État civil
 
 État d'urgence
 État de guerre
 État-major

Terme à valeur historique

France 
 État français (, ) : régime politique issu de la défaite de .
 états généraux : réunion périodique des trois ordres (clergé, noblesse et tiers-état) à l'échelle du royaume, convoquée par le Roi de France 
 états provinciaux ou les états : dans une province, réunion périodique des trois ordres qui détiennent des attributions politiques et administratives, dont la principale est de voter l'impôt. 
 Pays d'État, subdivisions administratives d'Ancien Régime
 Chemins de fer de l'État : réseau ferré créé en 1878, ancêtre de l'actuelle SNCF.

Europe 
 Les États pontificaux, partie de l'Italie centrale tant qu'elle fut sous la domination des Papes (756-1870)
 Sous le Saint-Empire romain germanique, les états impériaux réunissent en trois collèges toutes les puissances de l'Empire.

Philosophie 
 L'état de nature est un concept qui repose sur l'idée que l'être humain possède des propriétés morales propres indépendamment de la société ;
 L'état de grâce s'oppose en théologie à l'état de péché ;

Sciences et techniques

Mathématiques, physique, chimie 
L'état dans lequel se trouve une chose à un moment donné, et relatif à un référentiel est constitué de l'ensemble de ses propriétés à ce moment et dans ce référentiel. Chaque état est représenté par une valeur particulière de la fonction d'état.

Médecine, biologie 
 État de choc
 État endémique
 État végétatif

Autres 
 Les Corps d'état désignent des métiers. Dans le régime des corporations, le métier s'identifie à l'appartenance à un état, qui est une organisation professionnelle.
 État de l'art
 État de la mer
 État de la planète

Voir aussi

Outil de recherche

Articles connexes